bł. Otylia z Leodium (Liège) (1165–1220) – wspominana 14 grudnia
 bł. Otylia Baumgarten (1750–1794) wspominana 1 lutego – męczennica beatyfikowana przez bł. Jana Pawła II
 bł. Otylia Alonso González (1916–1936) – hiszpańska zakonnica, męczennica

Przypisy

Bibliografia 
 Otylia (Odylia) na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)

Zobacz też:
 Święta Otylia